Charles Henry Bennett ist der Name folgender Personen:

* Charles H. Bennett (Zeichner) (1829–1867), britischer Zeichner
 Charles H. Bennett (Physiker) (* 1943), US-amerikanischer Physiker